Cinema
 Love Affair (1939), filme com Irene Dunne e Charles Boyer traduzido no Brasil como Duas Vidas
 Disney's The Kid, filme (2000) com Bruce Willis e Lili Tomlin exibido no Brasil como Duas Vidas
 Duas Vidas (2012), representou a Alemanha no Oscar 2012 (orig: Zwei Leben)

Outros usos
 Duas Vidas (álbum), de Rui Bandeira
 Duas Vidas (projecto teatral), em Portugal
 Duas Vidas (telenovela), produção brasileira exibida na TV Globo

Desambiguação